John Power (1881–1943) – australijski lekarz i malarz modernistyczny
 John Power (1930–2016) – australijski reżyser
 John Power (ur. 1967) – brytyjski muzyk